

Note 

 n3